Студёный поток:

 Студёный Поток — река в Прикарпатье (Западная Украина), впадает в реку Гнилая Липа
 Студёный Поток — река в Высоких Татрах (Словакия).